

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Stróżki – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne 
 Stróżki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki